UG-423 bezeichnet:

 Distrikt Ntoroko, ISO-3166-2-Code des Distrikts in Uganda (gültig bis zum 15. November 2016)
 Distrikt Mitooma, ISO-3166-2-Code des Distrikts in Uganda (gültig seit dem 15. November 2016)

UG423